Jacob Laursen (1971), Deens voetballer
 Martin Laursen (1977), Deens voetballer
 Nikolai Laursen (1998), Deens voetballer
 Per Laursen (1966), Deens darter